Pilot Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Surry en Caroline du Nord.
 Pilot Township du comté de Kankakee dans l'Illinois.
 Pilot Township du comté de Vermilion dans l'Illinois.
 Pilot Township du comté de Cherokee dans l'Iowa.
 Pilot Township du comté d'Iowa dans l'Iowa.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships